Gustav Samuelsson kan syfta på:

 Gustaf Samuelson, svensk militär 
 Gustaf Samuelsson, svensk arkitekt
 Gustav Samuelsson, svensk målare